La Coupe d'Ukraine est une compétition à élimination directe de clubs masculins de handball en Ukraine. Elle a été mise en place pour la saison 2010-11.

Palmarès

Bilan

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat d'Union soviétique
 Coupe d'Ukraine féminine
 Championnat d'Ukraine
 
 Équipe nationale d'Ukraine

Compétition de handball en Ukraine
Ukraine